Termenul „Personaj” se poate referi la:

Persoană care are un anumit rol în diferite întâmplări reale sau imaginare

Personaje anime
Personaje biblice
Personaje de film
Personaje fictive
Personaje istorice
Personaje literare
Personaje de operă

Vezi și
Personificare
Creaturi fictive din legende și fabule